John Wentworth ist der Name folgender Personen:

* John Wentworth (Vizegouverneur) (1671–1730), britischer Kolonialvizegouverneur
 John Wentworth (Gouverneur) (1737–1820), britischer Kolonialgouverneur
 John Wentworth junior (1745–1787), US-amerikanischer Politiker
 John Wentworth (Politiker) (1815–1888), US-amerikanischer Politiker